Мла́дост (; ):

Станции метро 
 Младост 1 — станция Софийского метрополитена
 Младост 3 — станция Софийского метрополитена

Спортивные клубы 
 «Младост» — сербский футбольный клуб из города Апатин
 «Младост» — сербский футбольный клуб из города Нови-Сад
 «Младост» — сербский футбольный клуб из города Лучани
 «Младост» — боснийский футбольный клуб из города Велика-Обарска
 «Младост» — боснийский футбольный клуб из селения Добой пригорода города Какань
 «Младост» — хорватский хоккейный клуб из Загреба
 «Младост» — хорватский ватерпольный клуб из Загреба
 «Младост» — боснийский волейбольный клуб из Брчко
 «Младост» — хорватский волейбольный клуб из Загреба
 «Младост» — хорватский женский волейбольный клуб из Загреба
 «Младост» — название черногорского футбольного клуба «Титоград» из Подгорицы в 1951—1960 и 1992—2018 годах
 «Младост» и «Младост 1970» — названия черногорского футбольного клуба «Подгорица» в 1970-х и 2014—2019 годах